Out of Exile — второй студийный альбом американской хард-рок-группы Audioslave, выпущенный в мае 2005 года. Релиз в США состоялся на день позже, относительно интернациональной презентации альбома.

С альбома было выпущено четыре сингла: «Be Yourself», «Your Time Has Come», «Doesn’t Remind Me» и «Out of Exile».

Список композиций 
 «Your Time Has Come»
 «Out of Exile»
 «Be Yourself»
 «Doesn’t Remind Me»
 «Drown Me Slowly»
 «Heaven’s Dead»
 «The Worm»
 «Man or Animal»
 «Yesterday to Tomorrow»
 «Dandelion»
 «#1 Zero»
 «The Curse»

B-Sides 
 «Super Stupid» (Japanese bonus track)
 «Like a Stone» (live) (UK & Japanese bonus track)

Состав участников 
 Крис Корнелл — вокал
 Том Морелло — гитара
 Тим Коммерфорд — бас-гитара
 Брэд Уилк — ударные

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Веб-страница Audioslave на MySpace
 Страница альбома Out of Exile на Last.fm 
 Out of Exile на Amazon.com

Альбомы Audioslave
Альбомы Interscope Records
Альбомы Epic Records
Альбомы, спродюсированные Риком Рубином
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums